Кайыргуль Сартбаева (; ) — советская и киргизская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог, народная артистка СССР (1980). Около 600 записей арий, романсов и песен в исполнении певицы вошли в «Золотой фонд» Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.

Биография 
Кайыргуль Сартбаева родилась 20 июня 1936 года в селе Кара-Булак Кеминского района Чуйской области в семье крестьян. 

После окончания Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского в 1962 году была зачислена солисткой Кыргызского театра оперы и балета. Кайыргуль Сартбаева за период своей творческой работы смогла исполнить более 50 оперных партий, среди которых: Ай-Чурек из одноимённой оперы Владимира Власова, Абдыласа Малдыбаева, Владимира Фере, Джамиля из одноимённой оперы Михаила Раухвергера, Каныкей и Калыйман, Тотуя и Валентина из опер «Манас» и «Токтогул» Владимира Власова, Абдыласа Малдыбаева, Владимира Фере; Акбийке из оперы «Сепил» Сатылгана Осмонова, Айканыш из оперы «Курманбек» Насыра Давлесова, Лиза из оперы «Пиковая дама» и Татьяна из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильча Чайковского, Баттерфляй из оперы «Чио-Чио-Сан» Джакомо Пуччини, Дездемона из оперы «Отелло» и Елизавета из оперы «Дон Карлос» Джузеппе Верди, Лиза Бричкина из оперы «А зори здесь тихие…» Кирилла Молчанова; Ярославна из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина; Донна Анна из оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, Аида из одноимённой оперы Джузеппе Верди и многие другие. 

С 1962 года выступала солисткой Кыргызского театра оперы и балета им. А. Малдыбаева.

В 1969—1970 годах она стажировалась в Большом театре (Москва).

Выступала как камерная певица, в концертах. Первая исполнительница многих песен и романсов М. Абдраева, Т. Эрматова, К. Молдобасанова, Н. Давлесова, А. Джаныбекова, К. Осмонова, М. Бегалиева, А. Жээнбая, С. Бактыгулова.

Кайыргуль Сартбаева гастролировала за рубежом: Дания, Канада, Куба, Монголия, Польша, Румыния, Сирия, Турция, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Япония, КНР и другие.

Она также преподавала в Кыргызском женском педагогическом институте, Кыргызском государственном институте искусств им. Б. Бейшеналиевой (в 1986—1989 годах — ректор) и Кыргызской национальной консерватории (профессор сольного пения с 1987).

В настоящее время является руководителем мастер-класса по вокалу в Кыргызском театре оперы и балета в рамках своей педагогической деятельности с молодым поколением солистов.

Активный член благотворительных фондов «Мээрим», «Тоо-Гулу» и «Эне».

Семья 
Кайыргуль Сартбаева была замужем за Кубанычбеком Арзиевым, режиссером и заслуженным деятелем культуры Киргизской ССР. У нее есть дочь - Айгуль, кандидат экономических наук и сын - Искендер, заслуженный артист Кыргызстана, художественный руководитель и главный режиссер Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева, а также 7 внуков и 4 правнуков.

Награды и звания 
Государственные награды:
 Народная артистка Киргизской ССР (1974)
 Народная артистка СССР (1980)
 Премия Ленинского комсомола Киргизской ССР (1974) — за концертную программу 1973—1974 годов
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта» (14 ноября 1980 года) — за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады
 орден «Манас» 2-й (2016) и 3-й (2002) степеней
 орден «Курманжан Датка» (2022)
 Медаль «Данк» (1997)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Другие награды:
 Памятная золотая медаль «Манас-1000» (1995)
 Специальный приз — серебряная медаль за исполнение партии Мадам Баттерфляй из оперы Дж. Пуччини «Чио-Чио-Сан» на Международном конкурсе вокалистов в Токио (Япония, 1976)
 Премия Межреспубликанского конкурса вокалистов
 Почётные Грамоты Верховного Совета Киргизской ССР
 Международная премия «Золотой мост — Алтын Копір» (Республика Казахстан)
 Почётный гражданин Бишкека.

Партии 

 Маргарита — «Мефистофель» А. Бойто
 Маргарита — «Фауст» Ш. Гуно
 Айканыш — «Курманбек» Н. Давлесова
 Акбийке — «Сепил» С. Осмонова
 Джамиля — «Джамиля» М. Раухвергера
 Айчурек — «Айчурек» В. Власовыа, В. Фере и А. Малдыбаева
 Тотуя и Валентина — «Токтогул» В. Власова, А. Малдыбаева, В. Фере
 Каныкей и Калыйман — «Манас» В. Власова, А. Малдыбаева, В. Фере
 Татьяна — «Евгений Онегин» П. Чайковского
 Лиза — «Пиковая дама» П. Чайковского
 Баттерфляй — «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини
 Елизавета — Дон Карлос Дж. Верди
 Дездемона — «Отелло» Дж. Верди
 Лиза — «Зори здесь тихие» К. Молчанова
 Ярославна — «Князь Игорь» А. Бородина
 Донна Анна — «Дон Жуан» В. Моцарта
 Аида — «Аида» Дж. Верди
 Гюльсара — «За час до рассвета» В. Власова и В. Фере
 Ольга — «Русалка)» А. Даргомыжского
 Микаэла — «Кармен» Ж. Бизе
 Синохан — «Сердце матери» С. Германова
 Кишимджан — «Олджобай и Кишимджан» М. Абдраева
 Чинар — «Алтын кыз» В. Власова и В. Фере
 Иоланта — «Иоланта» П. Чайковского
 Гульчохра — «Аршин мал алан» У. Гаджибекова
 Земфира — «Алеко» С. Рахманинова
 Си-Тай-Хао, Зулайка — «Ажал ордуна» («Не смерть, а жизнь») В. Власова, В. Фере, А. Малдыбаева

Примечания 

Выпускники Московской консерватории
Персоналии:Киргизский театр оперы и балета
Преподаватели Кыргызской консерватории
Преподаватели Кыргызского института искусств им. Б. Бейшеналиевой
Ректоры вузов Киргизии
Академические музыканты Киргизии
Академические музыканты СССР
Почётные граждане Бишкека
Народные артисты Киргизской ССР
Кавалеры киргизского ордена «Курманжан Датка»